Djon Atanasov (1903–1995), un physicien, mathématicien et ingénieur américain d'origine bulgare ;
 Georgui Atanasov (1882-1931), un compositeur bulgare ;
 Nikolay Atanasov (1974-), un athlète bulgare ;
 Valentin Atanassov (1961-), un ancien sprinteur bulgare ;
 Zlatozar Atanasov (1989-) un athlète bulgare.

Homonymie de patronyme bulgare